Финал Кубка Англии 1995 года — 50-й финал Кубка Англии по футболу после войны и 114-й финал с момента основания главного кубкового футбольного турнира в Англии. Матч прошёл 20 мая 1995 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне; в нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». «Эвертон» выиграл матч со счётом 1:0.

Статистика матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1995
Футбол в Европе в 1995 году
Кубок Англии 1995
Кубок Англии 1995
События 20 мая
Май 1995 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1955 году
1995 год в Лондоне